Ahmed Mubarak Obaid Al Mahaijri gyakran egyszerűen csak Ahmed Mubarak vagy Ahmed Kano (1985. február 23. –) ománi labdarúgó, az élvonalbeli Al-Oruba SC középpályása.

Jegyzetek

További információk 

Ahmed Mubarak Al-Mahaijri - GOAL.com 
Ahmed Mubarak Al-Mahaijri - FootballDatabase.eu
Ahmed Mubarak Al-Mahaijri - KOOORA.com

1985-ben született személyek
Ománi labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek